Classement par ordre alphabétique du prénom
 František Halas (1901-1949), poète, essayiste et traducteur tchèque ; 
 George Halas (1895-1983), joueur américain de football américain ;
 John Halas (1912-1995), animateur de cinéma, scénariste et producteur hongrois.